Il Campionato mondiale Supersport 2008 è la decima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il campionato piloti è stato vinto da Andrew Pitt sulla Honda CBR600RR del team Hannspree Ten Kate Honda che ha preceduto di 50 punti il compagno di squadra Jonathan Rea, terzo staccato di 52 punti Joshua Brookes, anche lui con una CBR600RR ma del team Hannspree Stiggy Motorsport Honda.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Honda che ha sopravanzato di 112 punti la Yamaha.

Il 3 agosto, il campionato viene funestato da un terribile accadimento, in occasione del gran premio del Regno Unito a Brands Hatch il pilota britannico Craig Jones nella sedicesima tornata perde il controllo della sua moto, il pilota che lo segue Andrew Pitt lo investe non potendolo evitare viste le alte velocità di percorrenza. La gara viene sospesa per permettere immediati soccorsi al giovane pilota ma, nonostante tutto, perde comunque la vita la notte stessa nell'ospedale londinese dove era ricoverato in gravi condizioni (per assurdo, vista l'immediata sospensione del gran premio, lo stesso Jones viene classificato in seconda posizione).

Piloti partecipanti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2008
Supersport